Барлукское сельское поселение или Барлукское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Куйтунском районе Иркутской области России. Административный центр — Барлук.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 1701 человек, в том числе 810 мужчин и 891 женщина.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Барлук
 Броды
 Бурук
 Окинский

Примечания 

Муниципальные образования Куйтунского района
Сельские поселения Иркутской области